Юсковяк — польське прізвище.

Відомі носії:
 Анджей Юсковяк (*1970) — колишній польський футболіст, нападник.
 Еріх Юсковяк (1926–1983) — колишній німецький футболіст, захисник.
 Єжи Юсковяк (1939–1993) — колишній польський легкоатлет, спринтер.

Польські прізвища